Verk. steht für:
 Verkalkung
 Verkarstung
 Verkauf bzw. Verkäufer/in
 Verkehr
 Verkokung
 Verkörperung
 Verkündigung bzw. Verkündung
 Verkürzung
 Verkalkung

VERK steht für:
 Rourkela Airport (ICAO-Code), Flughafen von Rourkela, Distrikt Sundargarh im indischen Bundesstaat Odisha

Siehe auch:
 Løkken Verk

Abkürzung